Уж

 Змеи
 Ужи (Natrix) — род неядовитых змей, в том числе: водяной уж, гадюковый уж, колхидский, или большеголовый уж, обыкновенный уж.
 Кротовый уж (Pseudaspis cana).
 Название рек
 Уж (приток Припяти) — река в Житомирской и Киевской областях Украины.
 Уж (приток Лаборца) — река в Закарпатской области Украины и в Словакии.
 Топонимы
 Уж — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Уж — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.